Antoine Griezmann (Mâcon, 1991. március 21. –) világbajnok és Európa-bajnoki ezüstérmes francia válogatott labdarúgó, az Atlético Madrid játékosa. Posztját tekintve szélső támadó, csatár.

Pályafutása 
2005-ben érkezett a baszk Real Sociedad korosztályos csapatához, ahol végigjárva a ranglétrákat, 2009-ben (18 évesen) került fel a klub első csapatához, mely akkoriban a spanyol másodosztályban szerepelt. Első szezonjában 39 mérkőzésen szerzett 6 góljával segítette klubját a spanyol élvonalba való visszajutáshoz. Ezt követően, 2010 és 2014 között négy szezonon keresztül alapember volt klubjában, mellyel a 2013-2014-es szezonban a Bajnokok Ligája csoportkörébe is eljutott.

2014 nyarán a spanyol bajnok Atlético Madrid játékosa lett, 30 millió euró ellenében, mellyel 6 éves szerződést kötött. 2014 augusztusában megnyerte klubjával a Spanyol Szuperkupát a Király-kupa győztes Real Madrid ellen.

2016-ban meghosszabbította szerződését az Atletico Madriddal. Az új szerződés szerint 2021-ig lesz jelenlegi klubjának játékosa.

A 2016-os labdarúgó-Európa-bajnokságon a legtöbb gólért aranycipőt, legjobb játékosnak megválasztva pedig aranylabdát kapott.

Az Atlético Madriddal a 2017–2018-as szezon végén megnyerte az Európa-ligát, a bajnokságban pedig a második helyen zártak. Ezt követően bekerült Francia labdarúgó-válogatott világbajnoki keretébe. A szezon vége felé a Barcelona is elkezdett érdeklődni Griezmann iránt. A francia válogatott, Steven Nzonzival tartott sajtótájékoztatóján mindenki a választ várta a franciától, ám úgy nyilatkozott: „Sajnálom, tudom, hogy rengetegen azt várták, de ez nem az a nap, amikor a nyilvánosság elé tárom a döntésem.”

Sikerei, díjai

Klubokban
Real Sociedad
Segunda Division: 2009-10
Atlético de Madrid
Spanyol labdarúgó-szuperkupa: 2014
UEFA-bajnokok ligája döntős: 2015-16
Európa-liga: 2017–18
FC Barcelona
Copa del Rey: 2020–21

Egyéni
 Onze d’Or győztes: 2015
 Az év francia labdarúgója: 2016

Válogatottban
Franciaország U19
 U19-es Európa-bajnok: 2010

Franciaország:

 Európa-bajnokság (ezüstérmes) (1) : 2016
Világbajnokság (aranyérmes) (1) : 2018

Statisztikái

Klubokban
Utoljára frissítve: 2021. február 21.

A válogatottban
Utoljára frissítve: 2022. december 18.

Góljai a válogatottban

Jegyzetek

Források

További információk
  
  
Antoine Griezmann–Arnaud Ramsay: A mosoly mögött; ford. Marádi Krisztina; Kossuth, Bp., 2018
Luca Caioli–Cyril Collot: Antoine Griezmann; ford. Zentai György; Gabo, Bp., 2018

1991-ben született személyek
Élő személyek
Francia labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
A Real Sociedad labdarúgói
Az Atlético Madrid labdarúgói
A Barcelona labdarúgói
A 2014-es világbajnokság labdarúgói
A 2016-os Európa-bajnokság labdarúgói
A 2020-as Európa-bajnokság labdarúgói
A 2018-as világbajnokság labdarúgói
A 2022-es világbajnokság labdarúgói
A La Liga labdarúgói
Világbajnok labdarúgók